Zubeil steht für: 

 Fritz Zubeil (1848–1926), deutscher Politiker (SPD, USPD)
 Rainer Zubeil (1956–2004), deutscher Schriftsteller